Colin McRae Rally — серия компьютерных игр в жанре автосимулятор. Разработчиком и издателем является компания Codemasters. Начиная с 1998 года игры серии выходили на следующих платформах: PC (Windows), PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Game Boy Advance, Xbox, Xbox 360, Nokia N-Gage, Android, iOS. Серия получила своё название в честь раллийного пилота Колина Макрея, который содействовал разработчикам в создании некоторых игр серии.

После смерти Колина Макрея в 2007 году было решено убрать имя спортсмена из названий будущих проектов.

Серия Colin McRae Rally является одним из наиболее коммерчески успешных проектов в своём жанре.

Игры

Colin McRae Rally

Colin McRae Rally 2.0 

Colin McRae Rally 2.0 — игра в жанре автосимулятор, выпущенная компанией Codemasters в 2000 году на PlayStation, в 2001 — на PC и в 2002 — на Game Boy Advance. Вторая часть одной из наиболее популярных серий реалистичных ралли-симуляторов. Отличительными чертами игры явились стремление разработчиков соблюсти баланс между точностью и детальной проработкой симулятора, с одной стороны, и сохранением динамичности и увлекательности игрового процесса, с другой, а также наличие онлайн-режима (для версии на PC) и множества различных бонусов, открываемых по мере прохождения игры в режиме «Rally».

Colin McRae Rally 3 
Colin McRae Rally 3

Colin McRae Rally 04 
Colin McRae Rally 04

Colin McRae Rally 2005

Colin McRae: DiRT

Colin McRae: DiRT 2

DiRT 3

DiRT: Showdown 

DiRT: Showdown — спин-офф серии, анонсированный 11 декабря 2011 года и вышедший на Microsoft Windows, PS3 и Xbox 360 в мае 2012 года.

DiRT Rally

DiRT Rally 2.0

DiRT 4

DiRT 5

Награды 
Игра получила серию наград в Guinness World Records: Gamer’s Edition 2008 в номинациях «Fastest Physics Engine in a Racing Game», «Most Camera Views in a Racing Game» и «Most Complex Audio in a Racing Game». В частности, в игре Colin McRae: Dirt присутствует 96 активных звуковых эффектов автомобиля и 16 121 различных аудиозаготовок, используемых в игре. В итоге можно получить порядка 1 005 772 154 467 879 035 136 (более 1021) различных комбинаций звука автомобиля.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Colin McRae
 Macintosh-версия игры
 DiRT 2 Announced Off-road sequel to hit the dirt in 2009. UK, November 19, 2008
 Обзор Android-версии Colin McRae Rally

Компьютерные игры, разработанные Codemasters
Компьютерные игры, изданные Codemasters
Colin McRae Rally